Pentti Veijo Isotalo (né le  à Tampere en Finlande et mort le ) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Biographie

En club 
En 1942, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

International 
Isotalo participe aux Jeux olympiques de 1952 avec la formation finlandaise. Il fait son retour aux Jeux olympiques en 1964, cette fois-ci en qualité d'arbitre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1942-1943 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1943-1944 || Ilves Tampere || SM-sarja ||4 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1944-1945 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1945-1946 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||8 ||1 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1946-1947 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||3 ||1 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1947-1948 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||5 ||0 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1949-1950 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1950-1951 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1951-1952 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1952-1953 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1927
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Défenseur de hockey sur glace
Arbitre de hockey sur glace
Décès à 94 ans
Décès à Tampere
Décès en juillet 2021